Great Balls of Fire kan vara:

Great Balls of Fire – en låt från 1957 som skrevs av Otis Blackwell och Jack Hammer. Den spelades in av Jerry Lee Lewis 1957
Great Balls of Fire! (film) – en amerikansk film från 1989
Great Balls of Fire (album av Dolly Parton) – ett musikalbum av Dolly Parton 1979